E37 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E37, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
Route
  Route européenne 37, une route traversant l'Allemagne et la Pologne.

Signalisation
 Panneaux E37, les panneaux d’indication d’œuvre d’art en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres